Averill Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Averill Lake (Michigan)
 Averill Lake (Oregon)
 Averill Lake (Wisconsin)